Samoglasnik
 Član glazbenog sastava koji je zadužen za pjevanje